Passado, divisão do tempo
Ou ainda:
O Passado (2007), filme com Gabriel García Bernal e Paulo Autran
O Passado (2013), filme iraniano
"Passado" (Duelo Xiaolin), episódio da série animada

Desambiguações de cinema